Турухтан — птица из семейства бекасовых.

Корабли 
 «Турухтан» — галера Балтийского флота Роcсии, построенная в 1721 году.
 «Турухтан» — кайка Балтийского флота Роcсии, построенная в 1727 году.
 «Турухтан» — галера Балтийского флота России, построенная в 1729 году.
 «Турухтан» — галера Балтийского флота Роcсии, построенная в 1743 году.
 «Турухтан» — галера Балтийского флота Роcсии, построенная в 1756 году.
 «Турухтан» — транспорт Балтийского флота России, построенный в 1785 году.

См. также 
 Турухтанные острова